Варва́рівка () — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.